Ženská čtyřhra Nordea Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje v sérii WTA 125K, hraného na antuce, nastoupilo třicet dva hráček. V roce 2020 se turnaj nekonal pro přerušení sezóny kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl japonsko-ruský pár Misaki Doiová a Natalja Vichljancevová, jehož členky nestartovaly společně. Doiová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Vichljancevové se stala Olga Govorcovová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Cornelié Listerové a Erin Routliffeové.

Vítězem se stal švédsko-švýcardský pár Mirjam Björklundová a Leonie Küngová, který ve finále zdolal slovensko-ruské turnajové trojky Terezu Mihalíkovou s Kamillou Rachimovovou. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 160 bodů a získaly první tituly  na okruhu WTA 125s.

Nasazení párů 

  Lara Arruabarrenová /  Aliona Bolsovová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Cornelia Listerová /  Erin Routliffeová (semifinále)
  Tereza Mihalíková /  Kamilla Rachimovová (finále)
  Anna Bondárová /  Jaqueline Cristianová (čtvrtfinále, odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nordea Open 2021